Texhoma steht für:

 Texhoma (Oklahoma), Stadt im Texas County, Oklahoma 
 Texhoma (Texas), Stadt im Sherman County, Texas 

Siehe auch:

 Texhoma Township, Township im Texas County, Oklahoma